Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand in Hamburg statt.

Aufstiegsrunden 
Legende:

Die Aufstiegsrunde Nord fand in Braunschweig, die Aufstiegsrunde Süd in Rüsselsheim statt.

Quellen 

 Deutsche Hockey Zeitung, Jahrgänge 1985, 1986

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1985
Hockey 1986